Варшавянка 1831 года (, ) — польская патриотическая песня; один из самых популярных патриотических гимнов, музыкальный символ Ноябрьского восстания 1830 года.

История песни 

Текст — перевод французского стихотворения La Varsovienne, которое написал в феврале 1831 года, под впечатлением восстания в Варшаве, парижский поэт и драматург Казимир Делавинь. Стихотворение было написано, да и озаглавлено, в подражание «Марсельезе» (La Marseillaise, буквально «гражданка Марселя»; ср. особенно припев: «К оружию, граждане!» — «Поляки, в штыки!»). Месяц спустя листовка с текстом попала в Варшаву, где стихотворение тотчас (в конце марта) перевёл поэт и историк Кароль Сенкевич (дядя Генрика Сенкевича), опубликовавший его в варшавском журнале Polak Sumienny. Немедленно после этого, его положил на музыку известный оперный композитор, директор и дирижёр варшавского оперного театра Кароль Курпиньский, и 5 апреля 1831 года песня была впервые публично исполнена во время оперного спектакля в Театре Народовом. Публика встретила её с энтузиазмом. В течение последующих десятилетий песня была одним из главных символов польского национального движения. В 1918—1927 годах, до официального утверждения «Мазурки Домбровского» в качестве гимна Польши, «Варшавянка» была одним из 5 кандидатов на роль национального гимна.
В межвоенный период, первые такты песни служили позывным II программы Польского радио. Одна из наиболее популярных песен Варшавского восстания 1944 года.

Название «Варшавянки 1831 года» получила в начале XX века для отличия от новой песни с таким названием — известной и на русском языке «Варшавянки 1905 года».

Комментарий к содержанию песни 

Первая строфа стихотворения Делавиня (а за ней — первый куплет песни) подчёркивает связь восстания с Июльской революцией во Франции; таким образом национальное восстание рассматривается, как часть общеевропейской борьбы за свободу. В тексте Делавиня это выражено так: «Мы увидали взлёт нашего белого орла, устремившего взор на радугу Франции, на солнце Июля, восход которого был так прекрасен». Под «радугой» подразумевается французский трёхцветный флаг, который тогда ещё воспринимался как символ революции. Впоследствии образы «радуги франков» и «солнца Июля» стали непонятны и по-разному заменялись. (Ср. также конец 7 куплета, где говорится, что даже своей гибелью восставшая Польша может спасти свободу Европы от русской интервенции).

Во втором куплете содержится упоминание о переходе русской армии через Балканы (1829) во время недавно закончившейся Русско-Турецкой войны. Командовавший в этом походе, граф Дибич-Забалканский, руководил усмирением Польши. Четвёртый куплет обвиняет царское правительство в лицемерии (в исходном тексте Делавиня: «враг, который говорит о милосердии») и напоминает о резне, устроенной солдатами Суворова при взятии Праги Польской (1794). Шестой куплет содержит воззвание к Франции вмешаться и военными силами поддержать Польшу (о том же, но с противоположной позиции, ср. известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России»). Поскольку его актуальность быстро была утеряна, он часто опускался.

Текст песни

Аудио/видео 
 https://www.youtube.com/watch?v=pspOWQosvZU

Ссылки 
 http://a-pesni.org/polsk/warsz1831.htm
 https://web.archive.org/web/20070825094935/http://www.prato.linux.it/~lmasetti/antiwarsongs/canzone.php?lang=en&id=4323

Культура Польши
Песни Польши
Восстание 1830 года
История Варшавы
Песни 1831 года